Кладе́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 50 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Кладеш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кладеш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь